Harry Boland (1925-2013), cestista e dirigente sportivo irlandese
 Harry Boland (1887-1922), politico e attivista del Sinn Féin